Ice eller ICE kan syfta på:

 Ice (sång) – en låt av den finländska rockgruppen The Rasmus
 Ice (yacht) –  en superyacht tillverkad av Lürssen i Tyskland
 ICE – ett system för nödinformation i mobiltelefonen, se In Case of Emergency
 ICE – ett varumärke för snabbtågen i Tyskland, se Intercity Express
 ICE – ett amerikanskt finansbolag, se IntercontinentalExchange
 ICE - en amerikansk-europeisk rymdsond, se International Cometary Explorer
 ICE - en integrerad migrations- och tullkriminal i USA (U.S. Immigration and Customs Enforcement}, se USA:s inrikessäkerhetsdepartement